Az 1980-as labdarúgó-Európa-bajnokság 1. csoportjának mérkőzéseit június 11. és június 17. között játszották. A csoportban az NSZK, a címvédő Csehszlovákia, Hollandia és Görögország szerepelt.

A csoportból az NSZK jutott a döntőbe, Csehszlovákia a bronzéremért mérkőzhetett. A mérkőzéseken 13 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Csehszlovákia – NSZK

Hollandia – Görögország

NSZK – Hollandia

Görögország – Csehszlovákia

Hollandia – Csehszlovákia

Görögország – NSZK

Források 
 
 
 

C1